Niemcy:
 Scharhörn – wyspa

Inne:
 Scharhörn – statek

Zobacz też:
 Schaarhörn